Club Korfbal Castellbisbal, club de korfbal de Castellbisbal (Vallès Occidental)
 Canadian Kennel Club, organització canadenca pel foment de la cria de gossos de raça